Teresa Catalina de Moncada Aragón y Fajardo (Madrid; 15 de octubre de 1665 - Madrid; 29 de enero de 1727), noble española, VIII marquesa de los Vélez, IX duquesa de Montalto y Grande de España.

Biografía 
Nació en Madrid, el 15 de octubre de 1665. Era hija de Don Fernando de Aragón y Moncada, VIII duque de Montalto, y de Doña María Teresa Fajardo y Álvarez de Toledo, VII marquesa de los Vélez. Catalina ostentó desde su nacimiento el marquesado de Molina, como heredera de la Casa de Fajardo. 

Era una de las jóvenes casaderas más deseadas de su tiempo, pues era la única heredera de las Casas de Aragón, Moncada, Luna, Fajardo y Requesens. Fue pretendida por el duque de Alba y por el Conde-Duque de Benavente, entre otros, pero el elegido fue Don Fadrique Álvarez de Toledo y Fernández de Córdoba, VIII marqués de Villafranca del Bierzo y Grande de España.

En la corte fue  Camarera mayor de la Reina Mariana de Austria (1675), pero tuvo que retirarse a los estados de su marido debido a una enfermedad de éste. Se encargó de la administración de sus feudos con gran habilidad, convirtiéndose en una de las damas más ricas del país.

Ancestros

Títulos nobiliarios 

 Duquesa de Montalto de Aragón y duquesa de Bivona
 Princesa de Paternò
 Marquesa de los Vélez, Marquesa de Martorell, marquesa de Molina, Marquesa de Calatafimi y marquesa de Biancavilla
 Condesa de Adernò, Condesa de Collesano, condesa de Caltabellotta, condesa de Sclafani, condesa de Caltabuturo, condesa de Caltaxineta y condesa de Misilcassimo.
 Baronesa de Castellevell de Rosanes, baronesa de Molíns del Rey y baronesa de Centorvi.
 3 grandezas de España

Duques de España
Marqueses de los Vélez
Nobles de la Comunidad de Madrid
Marqueses de Molina
Nacidos en Madrid